G1-d (так же G1d, G1 d, GId) — одна из четырёх пирамид-спутниц пирамиды Хеопса. Расположена на территории восточных гробниц с восточной стороны пирамиды Хеопса в Некрополе Гизы. Пирамида в разрушенном состоянии, её руины находятся между пирамидой Хеопса и пирамидой G1-c. Построена во времена IV династии. Открыта в 1993 году.

На месте руин пирамиды находилась структура в форме буквы U. Во время раскопок вблизи пирамиды был обнаружен пирамидион, сделанный из известняка, это был пирамидион с вершины Розовой пирамиды в Дахшуре. Пирамидион был оставлен на прежнем месте. Размер основания пирамиды 21,75 м. На одном из южных блоков пирамиды была найдена надпись, выполненная красной краской: imy rsy S3, что означает «на южной стороне». По мнению египтологов это был инструктаж, указывающий, для какой из сторон пирамиды предназначался блок. Кому предназначалась пирамида, в настоящий момент неизвестно. По версии некоторых египтологов, пирамиду могли построить для Ка Хеопса, другие считают, что она могла быть использована во время празднеств Хеб-сед.

Галерея

См. также 
 Список египетских пирамид
 Пирамида G2-a

Литература 
 Hawass, Zahi, (1996). The Discovery of the Satellite Pyramid of Khufu (GI-d). Thames & Hudson, Ltd. London.
 Lehner, Mark, (1997). The Complete pyramids. Thames and Hudson, Ltd. London. ISBN 0-500-05084-8.
 Reeves, Nicholas, (2000). Ancient Egypt The Great Discoveries (A Year-by-Year Chronicle). Thames & Hudson, Ltd. London. ISBN 978-0500051054.

Ссылки 

 The discovery of the satellite Pyramid of Khufu   (англ.)
 The revised and complete article on the pyramidion of the satellite pyramid of Khufu, g1d  (англ.)
 Origins of Pyramid GI-d, Southeast of the Great Pyramid  (англ.)

Египетские пирамиды
Плато Гиза